Le  est le nom de plusieurs unités militaires :

d'infanterie
  d'infanterie coloniale
  d'infanterie territoriale

à pied (West Essex)
 

Homonymie d'unités militaires